Ubirajara Gomes da Silva é um ex-mendicante sem-teto brasileiro que foi aprovado em concurso público para o Banco do Brasil em 2007, tornando-se destaque na mídia brasileira, tendo sido aprovado em 136º lugar, entre 171 classificados, para o posto de escriturário na cidade de Recife.

Silva também participou da seleção do Laboratório Farmacêutico de Pernambuco (LAFEPE), obtendo a 176ª posição, das 150 vagas abertas. Com interesse em matemática, o ex-mendicante pretende cursar faculdade na área de ciências contábeis, economia, administração ou marketing, tendo prestado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) por duas vezes, com o objetivo de conseguir uma bolsa de estudos pelo Prouni.

Morando nas ruas de Recife desde o ano de 1996, Silva se preparou para os exames do concurso estudando em bibliotecas públicas e acessando informações pela Internet em locais de acesso público vinculados à programas de Inclusão Digital.

Ver também
 Concurso Público
 Movimento dos Trabalhadores Sem Teto
Ubirajara Gomes da Silva ou Bira Gomes
17/09/1980
hoje ubirajara gomes da silva é um profissional certificado pela ambima na certificaçao cpa 10
Ubirajara Gomes da Silva é um morador de rua brasileiro que foi aprovado em concurso público para o Banco do Brasil em 2007, tornando-se destaque na mídia brasileira, tendo sido aprovado em 136º lugar, entre 171 classificados dentre os 19143 inscritos em pernambuco, para o posto de escriturário na cidade de Recife.

bira gomes também participou da seleção do Laboratório Farmacêutico de Pernambuco (LAFEPE), obtendo a 176ª posição, das 150 vagas abertas. Com interesse em matemática, o ex-mendicante pretende cursar faculdade na área de ciências contábeis, economia, administração ou marketing, tendo prestado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) por duas vezes, com o objetivo de conseguir uma bolsa de estudos pelo Prouni.

Morando nas ruas de Recife desde o ano de 1996, Silva se preparou para os exames do concurso estudando em bibliotecas públicas e acessando informações pela Internet em locais de acesso público vinculados à programas de Inclusão Digital.

Ligações externas
 Carta Capital: Ubirajara calcula
 Globo Repórter: Morador de rua passa em concurso público (vídeo)
 UOL Notícias:Ex-morador de rua toma posse de cargo no Banco do Brasil nesta segunda

Sociologia
Naturais do Recife